Jago (roi de Bretagne)
 Jago (rivière)
 Eerik Jago (né en 1980), un joueur estonien de volley-ball
 Nicholas David Jago (1936-2005), un entomologiste